Winkelhausen steht für:

 Winkelhausen (Adelsgeschlecht)
 Winkelhausen (Duisburg), Ortsteil des Duisburger Stadtteils Bergheim, Nordrhein-Westfalen
 Winkelhausen (Langenmosen), Ortsteil der Gemeinde Langenmosen, Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Bayern
 Winkelhausen (Niederwinkelhausen), Ortsteil von Wermelskirchen

Winkelhausen ist der Familienname folgender Personen:

 Marisa Winkelhausen (* 1988), Schweizer Curlerin
 Johann Philipp von Winkelhausen († 1633), Domherr in Münster, Paderborn und Hildesheim
 Therese Wilhelmine von Pollheim-Winkelhausen (* um 1680; † 1757), Gräfin, kurpfälzische Obersthofmeisterin und von 1743 bis 1757 Fürstäbtissin des Kanonissenstifts Lindau

Siehe auch:

 Rittersitz Groß-Winkelhausen 
 Winkhausen